Coulombs ist die Bezeichnung mehrerer Orte und Gemeinden in Frankreich:

 Coulombs (Calvados), Ortsteil der Gemeinde Moulins en Bessin im Département Calvados
 Coulombs (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
 Coulombs-en-Valois, Gemeinde im Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
 Coulomb (Begriffsklärung)